Wende kan avse:

Politik 
 Wende, den fredliga revolutionen i Östtyskland 1989 med järnridåns fall som följd
 Wende (Västtyskland), regeringskris och -skifte i Västtyskland 1982

Personer 
 František Wende (1904–1968), tjeckisk backhoppare
 Philipp Wende (född 1985), tysk roddare